Zona Industriale-Artigianale ima više značenja:
 Zona Industriale-Artigianale, Mantua
 Zona Industriale-Artigianale, Salerno
 Zona Industriale-Artigianale, Udine